Andrea Di Giandomenico – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano
 Carmine Di Giandomenico – fumettista italiano
 Giovanni Di Giandomenico – politico e docente italiano
 Mauro Di Giandomenico – filosofo e storico della scienza italiano
 Remo Di Giandomenico – politico italiano